Urdaneta est un patronyme et un toponyme d'origine basque qui signifie « porcherie ». Il peut désigner :

Patronymes 
 Andrés de Urdaneta (1498 ou 1508-1568) : frère augustinien basque espagnol, inventeur qui a permis le tornaviaje ;
 Gabriel Urdaneta (1976) : footballeur vénézuélien ;
 Orlando Urdaneta (1946) : acteur vénézuélien ;
 Rafael Urdaneta (1788-1845) : général vénézuélien ;
 Roberto Urdaneta (1890-1972) : homme politique colombien,  de Colombie de 1951 à 1953.

Toponymes

Urdaneta : canton de la province de Los Ríos

Urdaneta :  municipalité de la province de Pangasinan

Urdaneta : une station de la ligne 1 du métro de Maracaibo

 Urdaneta ou l'un de ses composés peut désigner plusieurs municipalités du pays :
 Urdaneta : l'une des 18 municipalités de l'État d'Aragua ;
 Urdaneta : l'une des 9 municipalités de l'État de Lara ;
 Urdaneta : l'une des 21 municipalités de l'État de Miranda 
 Urdaneta : l'une des 20 municipalités de l'État de Trujillo ;
 Rafael Urdaneta : l'une des 29 municipalités de l'État de Táchira ;
 La Cañada de Urdaneta : l'une des 21 municipalités de l'État de Zulia.
 Urdaneta ou l'un de ses composés peut désigner plusieurs paroisses civiles du pays :
 Urdaneta : l'une des 5 paroisses civiles de la municipalité de Páez dans l'État d'Apure ;
 Urdaneta : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité d'Urdaneta dans l'État d'Aragua ;
 General Urdaneta : l'une des 6 paroisses civiles de la municipalité de Baralt dans l'État de Zulia ;
 Rafael Urdaneta : l'une des 9 paroisses civiles de la municipalité de Valencia dans l'État de Carabobo ;
 Rafael Urdaneta : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Simón Bolívar dans l'État de Zulia ;
 Rafael Urdaneta : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Valmore Rodríguez dans l'État de Zulia.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Toponymie basque
Patronyme basque